Франц Кёниг: Кёниг, Франц (1905—2004) — австрийский кардинал Римско-католической Церкви
 Кёниг, Франц (1832—1910) — немецкий врач
 Кёниг, Франц Иосиф (1843—1930)  — немецкий химик и агроном